Holsche ist der Familienname folgender Personen:

 August Karl Holsche (1749–1830), preußischer Verwaltungsbeamter und Schriftsteller
 Friedrich Holsche (1743–1783), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter